La Coppa Davis 1956 è stata la 45ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 32 nazioni: 24 nella zona europea, 3 nella zona dell'est e 5 della zona americana.

L'Australia ha battuto Stati Uniti nel challenge round che si è disputato al Memorial Drive Tennis Centre di Adelaide in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni 
 

Tennis nel 1956
 1956